Mauritia – zatopiony 84–60 mln lat temu mikrokontynent na obszarze Oceanu Indyjskiego
 Mauritia – rodzaj ślimaków z rodziny porcelanek
 Mauritia () – rodzaj palm z rodziny arekowatych
 (745) Mauritia – planetoida z pasa głównego